Wigoder peut faire référence à :

Patronymes  
 Basil Wigoder (1921-2004), homme politique britannique.
 Geoffrey Wigoder (1922-1999), historien, universitaire et encyclopédiste israélien d'origine britannique.
  (1960-), joueur de bridge et entrepreneur en télécommunications anglais.